Seznam korpusov z zaporedno številko 97.

Seznam 
 Pehotni
 97. strelski korpus (ZSSR)
 97. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi